Taeniothrips är ett släkte av insekter som beskrevs av Charles Jean-Baptiste Amyot och Jean Guillaume Audinet Serville 1843. Taeniothrips ingår i familjen smaltripsar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Smaltripsar
Taeniothrips